Юрий Пивоваров: Пивоваров, Юрий Львович (род. 1929) — советский и российский географ.
 Пивоваров, Юрий Петрович (род. 1936) — советский и российский учёный, специалист в области гигиены окружающей среды и экологии человека 
 Пивоваров, Юрий Сергеевич (род. 1950) — советский и российский политолог, историк.